Fronleichnamskirchen oder Corpus-Christi-Kirchen tragen das Patrozinium vom Festgeheimnis des Hochfestes des Leibes und Blutes Christi (Fronleichnam), an dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird.

Argentinien 
 Basilika des Allerheiligsten Sakraments (Buenos Aires)
 Kathedrale von Catamarca

Brasilien 
 Basilika des Allerheiligsten Sakraments in São Paulo

Deutschland 

„Fronleichnam“:
 St. Fronleichnam (Aachen) in Aachen
 Fronleichnamskirche in Bochum-Laer
 St. Fronleichnam (Essen-Bochold) in Essen-Bochold
 St. Fronleichnam, Filialkirche in Freimersheim (Pfalz)
 Wallfahrtskirche Gottsbüren, ehem. Fronleichnamskirche
 St. Fronleichnam (Homburg) in Homburg, Saarland
 St. Fronleichnam (Köln-Porz) in Köln-Porz
 Fronleichnamskirche in München-Hadern
 Fronleichnamskapelle Wittenberg 

„Corpus Christi“:
 Kirche Ss. Corpus Christi (Berlin-Prenzlauer Berg) in Berlin-Prenzlauer Berg
 Corpus-Christi-Kirche (Döbern) in Döbern, Brandenburg
 Corpus Christi (Edemissen) in Edemissen, Niedersachsen
 Corpus-Christi-Kirche (Eschenfelden), in Eschenfelden, Bayern
 Corpus-Christi-Kirche (Herzberg) in Herzberg (Elster), Brandenburg
 Ursulinenkirche St. Corpus Christi in Köln 
 Corpus-Christi-Kirche (Rotenburg (Wümme)) in Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Corpus Christi (Saalfeld) in Saalfeld/Saale, Thüringen

weitere:
 Fuggerkapelle in Augsburg, Bayern
 Klosterkirche (Blomberg), Nordrhein-Westfalen
 Saardom (Pfarrkirche Heilig Sakrament) in Dillingen, Saarland
 Bunkerkirche Sankt Sakrament (Düsseldorf)
 Kirche Zum Allerheiligsten Altarssakrament (Schwanebeck) in Schwanebeck, Sachsen-Anhalt
 Leib-Christi-Pfarrkirche, Stetten (Pfalz)
 Pfarrkirche Zum Hl. Abendmahl in Wörthsee, Bayern

Belarus 
 Fronleichnamskirche in Njaswisch

Frankreich 
 St-Sacrement (Lyon)
 Église du Saint-Sacrement in Laroque-d’Olmes, Département Ariège
 St-Denys-du-Saint-Sacrement (Paris)

Italien 
 Fronleichnamskirche in Bozen, Südtirol
 Santissimo Sacramento a Tor de’ Schiavi, Titelkirche
 Corpus Domini, Turin

Kanada 
 Sanctuaire du Saint-Sacrement in Montreal

Malta 
 Pfarrkirche Corpus Christi (Għasri) auf der Insel Gozo

Namibia 
 Corpus-Christi-Kirche in Windhoek, Namibia

Neuseeland 

 Cathedral of the Blessed Sacrament, Christchurch

Niederlande 
 Basilika zum Heiligen Sakrament, Meerssen

Österreich 
Niederösterreich
 Pfarrkirche Pyhra in Gnadendorf
Wien
 Pfarrkirche Zum Abendmahl des Herrn

Polen 
 Fronleichnamskirche in Bielawa
 Fronleichnamskirche in Breslau
 Kirche zum heiligen Leichnam (Elbląg)
 Fronleichnamskirche in Góra
 Corpus-Christi-Kirche (Głogów)
 Fronleichnamskirche in Kazimierz
 Fronleichnamsbasilika in Krakau
 Jan-Olbracht-Kapelle in Krakau
 Fronleichnamskirche in Nowe Skalmierzyce
 St. Corpus Christi und St. Norbert (Opole)
 Fronleichnamskirche in Posen
 Fronleichnamskirche in Strzelce Opolskie
 Fronleichnamskirche in Tuchola
 Fronleichnamskirche in Wieluń

Portugal 
 Igreja do Corpo Santo (Lissabon)

Slowenien 
 Cerkev Svetega Rešnjega Telesa (Kočevje)
 Cerkev Svetega Rešnjega Telesa (Maribor)

Tschechien 

 Fronleichnamskirche in Guty, 2017 durch Feuer zerstört
 Fronleichnamskirche in Jablunkov
 Corpus-Christi-Kirche (Mariánské Lázně), evang.
 Fronleichnamskirche in Svatý Tomáš, Gemeinde Přední Výtoň
 Fronleichnamskirche in Počátky
 Heilig-Blut- oder Fronleichnamskapelle in Prag

Uruguay 
 Basilika des Allerheiligsten Sakraments, Colonia del Sacramento

Venezuela 
 Basílica Menor Santa Capilla, Caracas

Vereinigtes Königreich 
 Corpus Christi Church (Tremeirchion)

Vereinigte Staaten 
 Corpus Christi R. C. Church Complex in Buffalo
 Corpus Christi Catholic Church (Fort Dodge, Iowa)
 Corpus Christi Cathedral in Corpus Christi (Texas)
 Corpus Christi Church (New York City)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)
Jesus als Namensgeber